est un thriller américain réalisé par Charlie McDowell en cours de développement.

Le scénario, écrit par le réalisateur lui-même, est basé sur un fait divers dramatique : en 2015, Thomas Gilbert Jr. a assassiné son père, le banquier d'investissement multimillionnaire de Manhattan, Thomas Gilbert Sr.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre original : 
 Titre français : 
 Réalisation et scénario : Charlie McDowell
 Musique : 
 Photographie : 
 Montage : 
 Pays de production : 
 Langue originale : anglais
 Format : couleur
 Genre : thriller

Distribution 
 Lily Collins : 
 Christoph Waltz : Thomas Gilbert Sr.
 Bill Skarsgård : Thomas Gilbert Jr.

Production 
En , il est annoncé que Charlie McDowell réalisera le film à partir d'un scénario co-écrit avec Justin Lader, avec Bill Skarsgård, Christoph Waltz et Lily Collins dans le principaux rôles.

Notes et références

Liens externes 

Thriller (film) américain
Film en anglais
Film américain inspiré de faits réels